Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд 2019 () – 29-й футбольный турнир для молодёжных сборных Южной Америки, который прошёл в Чили с 17 января по 10 февраля 2019 года.

Четыре лучшие команды турнира получили путёвку на молодёжный чемпионат мира 2019 года, который проходил в Польше.

Города и стадионы 
Матчи прошли на трёх стадионах.

Первый этап 
Первые три команды из каждой группы выходят в финальный этап.

В случае, если команды финишируют с равным количеством очков, окончательный порядок определяется по следующим критериям:
 Большая разница мячей во всех матчах
 Большее число мячей, забитых во всех матчах группы
 Лучший результат в личных встречах
 Жребий

Время начала матчей дано по времени Чили (UTC-5)

Группа A

Группа B

Финальный этап 
Команды, которые заняли места с первого по четвёртое, попали на молодёжный чемпионат мира 2019.

Символическая команда турнира 
По окончании турнира Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) опубликовала список из 11 игроков, попавших в символическую «сборную турнира».

Примечания

Ссылки 

Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд